Тата́рск — город (с 27 января 1911 года) в России, административный центр Татарского района Новосибирской области. 

Образует муниципальное образование город Татарск со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

По традиционному административно-территориальному устройству: город областного значения.
Население —  чел. ().

Этимология 
Возник как посёлок Станционный при станции Татарская (открыта в 1896 году при строительстве Транссиба). Название станции по близрасположенному селу Старая Татарка, называвшемуся по жившим в нём сибирским (барабинским) татарам. В 1911 году посёлок Станционный и село Старая Татарка объединены и в 1925 году образован город Татарск.

История 
 До 1917 года
Появление города связано со строительством Транссибирской магистрали в конце XIX века. При строительстве железной дороги в 1894 году образована станция Татарская, получившая своё название от расположенной в двух верстах от станции деревни Татарка Казаткульской волости Каинского уезда Томской губернии. Деревня Татарка, названная в честь первых жителей, была основана в XVIII веке: по одним данным — в 1733—1735 годах при строительстве Московского тракта, по другим — в 1790 году.

Пристанционный посёлок быстро развивался за счёт постоянного притока переселенцев. Татарск стал перевалочным пунктом для переселенцев, в нём разместилось управление Южно — Каинского переселенческого подрайона, при котором находились врач, столовая и два барака, в котором проживали от 300 до 800 ожидающих отправки к новому месту жительства переселенцев. В 1897 году по указу императора в Татарске была построена однопрестольная Михаило-Архангельская церковь, а в 1900 году была построена ещё одна церковь — Христорождественская.

В период Столыпинских реформ приток переселенцев увеличился и к 1911 году Татарск превратился в солидный торговый пункт с численностью постоянного населения 4500 человек.

В связи с ростом поселения всё острее становились проблемы водоснабжения, медицинского обслуживания и отсутствия полиции. С целью решения этих проблем, а также для развития торговой деятельности население Татарска, в первую очередь, купцы обратились с ходатайством о преобразовании поселка в город, на что 27 января 1911 года последовало высочайшее повеление «…о преобразовании поселка в безуездный город Татарск Томской губернии с упрощённым городским управлением». При образовании города была проведена граница между Татарском и селом Старотатарским, и здания, принадлежавшие купцу Лушникову и старосте Кожину, оказались на территории Старотатарского. Купцы написали жалобу и дали взятку на сумму 1000 рублей чиновнику Лихачеву, после чего были внесены изменения в проект городского плана, включившие поместья купцов в черту города. В связи с приданием городу нового статуса появились новые должностные лица: городской староста, помощник городского старосты, заведующий полицейской частью, заведующий переселенческим подрайоном, инструктор маслоделия, лесничий, акцизный чиновник, инструктор городских училищ, начальник почтово-телеграфной конторы, два мировых судьи (5-го, 7-го участков), агент страховых обществ.

В 1912—1914 годах была сооружена Кулундинская магистраль, которая дала новый толчок дальнейшему развитию города, превратив его в железнодорожный узел.

Перед началом Первой мировой войны в городе насчитывалось около 100 купеческих лавок и магазинов. К тому времени в Татарске действовало более 15 контор по закупке сливочного масла, которые ежегодно отправляли за границу и в центральные районы России до З00 тыс. пудов масла. Объём поставок хлеба составлял свыше миллиона пудов хлеба в год. Крупными купцами считались братья Сосновские, Мариупольские, Желтовы, Бородин, Терехов, Цибис, Гусев, Лушников, Моцкарев, Малыгин, братья Шайхулины, Каспирович и др.

В городе развивалась пищевая, лесная и другие виды промышленности. Братья Желтовы имели маслобойные заводы, и держали монополию на торговлю лесом и пиломатериалами. Купец Малыгин владел маслобойным и кирпичным заводами. Кирпичные заводы также содержали купцы Гусев, Матвеев, Кишел. Купец Чернов имел паровую мельницу в городе (сгоревшую в 1963 году) и две ветряные мельницы в деревне Татарка. Ещё одна паровая мельница, располагавшаяся на берегу озера Татарское, принадлежала купцу Прадеру. Купец Шпигельман содержал электрическую мельницу. В городе было два мыловаренных завода, один из которых принадлежа «компании служащих» Шатиной, а другой — помощнику городского старосты Кузьмину.

Купец Гусев в 1912 году построил коммерческий клуб с рестораном, в котором после революции разместился кинотеатр имени Горького (снесён в 1980-х годах). Купцы Шпигельман и Цибис соорудили купеческое здание, в котором в советский период разместилась гастроном-хлебопекарня, затем оборудован гарнизонный клуб, а позднее — магазины, прозванные местными жителями «три поросёнка». Купец Лушников построил магазин скобяных товаров с надворной постройкой, в котором в настоящее время располагается магазин «Старая почта».

В 1913 году переселенческое управление направило в Татарск два автомобиля, которые стали одними из первых автомобилей в Томской губернии.

В декабре 1917 года быстро растущий город, по решению Совета Народных Комиссаров Советской России, стал центром Татарского уезда, — вновь созданного из западных волостей Каинского уезда Томской губернии, с добавлением сюда части волостей Акмолинской области.  Однако сложности революционного времени, переходящего в состояние начинающейся Гражданской войны, заставляли отложить вопрос перевода уезда в юрисдикцию соседнего региона. Татарск и Татарский уезд , до особого решения этого вопроса правительством Колчака.

 После 1917 года
Большевики пришли к власти в городе 16 декабря 1917 года. Первым председателем Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов стал Закриевский Макар Степанович. Однако с началом Гражданской войны удержать власть в городе им не удалось, город и уезд перешли под власть белых. Окончательно советская власть в Татарском уезде установилась вновь 26 ноября 1919 года, с приходом в город частей 5-й Красной Армии.

Ещё в 1919 году властью белых Татарский уезд был переподчинён Акмолинской области. Новая советская власть весной 1920 года формирует Омскую губернию и переподчиняет сюда уезд. Население уезда составляло 264 тысячи человек. Уезд включал 30 волостей и занимал значительную площадь — от Кыштовки на севере до Кулундинской степи на юге.

Татарский уезд был упразднён 13 августа 1925 года с образованием Татарского района в составе Сибирского края (с 1930 года — Западно-Сибирского края). Город Татарск стал городом областного подчинения и сохранил статус административного центра. По результатам Всесоюзной переписи населения 1926 года численность постоянного населения в городе составляла 9,7 тыс. человек и продолжала расти. К началу войны в городе постоянно проживало 25,6 тыс. человек. При образовании в 1937 году Новосибирской области Татарск и Татарский район стали частью этого нового региона.

В городе Татарск (Сибирский военный округ) на базе 79-го сп 73-й сд с 15 апреля 1939 года формировалась 109-я стрелковая дивизия 1939 года формирования. В июне 1939 дивизия переехала в Харанор. По директиве НКО СССР от 07.12.1939 переформирована в моторизованную.

29 марта 1944 года Татарск получил статус города областного подчинения.

География 
Город расположен в 457 километрах к западу от Новосибирска, недалеко от границы с Омской областью. Железнодорожный узел (станция Татарская).

Климат 
Климат умеренный континентальный. Зимы длительные и морозные. Лето жаркое и короткое.

Население

Экономика 

В Татарске располагаются следующие предприятия:
 вагонное ремонтное депо Татарская ОАО «РЖД»
 Татарская дистанция пути
 иные предприятия железнодорожного транспорта, элеватор,
 хлебокомбинат,
 завод сухого молока,
 лесническое хозяйство,
 ООО «Татарское АТП».

Люди, связанные с городом 
 Старостенко, Владимир Иванович (1948, город Татарск) — 4-й министр путей сообщения РФ
 Степанченко, Сергей Юрьевич (1959, город Татарск) — народный артист РФ
 Телегин, Константин Фёдорович (1899, город Татарск — 1981) — советский военачальник, генерал-лейтенант
 Нюхтилин, Владимир Филиппович (1907, город Татарск — 1980) — советский военный лётчик и военачальник, участник Великой Отечественной и Советско-японской войн, командир 18-го смешанного авиационного корпуса, генерал-майор авиации.
 Язев, Иван Наумович (1895—1955) — советский астроном-геодезист, профессор.
 Минаева, Валентина Гавриловна (1918, город Татарск — 1992) — одна из основателей биохимических исследований лекарственных растений в Сибири, доктор биологических наук.

Транспорт 
Железнодорожная станция «Татарская» соединяет город с Калачинском, Новосибирском, Омском, Барабинском, Каргатом.

С автовокзала города автобусы ходят в Усть-Тарку, Красноярку, Кочневку, Камбар, Чаны-Сакан. Богдановку, Киевку, Богословку, Николаевку, Моховое, Увальск, Тайлаково.

Достопримечательности 
Историко-краеведческий музей — культурное учреждение было основано в июле 1985 года. В музее хранится более 3 тысяч томов литературы различных жанров. Наиболее популярна у посетителей военная техника музея: самолёт Ан-2, танк Т-34, паровоз, ГАЗ-АА, ЗИС-5, бронетранспортёр, трактор ДТ-54, трактор "Универсал".

Мемориальный комплекс — мемориал в честь воинов погибших во время Великой Отечественной войны был установлен в ноябре 1981 года.

Башня с часами — часы были установлены на кирпичную башню возле здания администрации в 1990 году. Над часами 2 года трудился умелец Андрей Яковлевич Штеффен.

Башня с часами;
 Памятник труженикам села.

Транспорт 
 Фотогалерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Основные даты в истории города Татарска
 Фотографии города Татарска
 Татарск в фотографиях
 Новости Татарска 

Города Новосибирской области
Населённые пункты Татарского района
Районные центры Новосибирской области
Муниципальные образования Татарского района
Городские поселения Новосибирской области